Слива домашняя 'Фиолетовая' — самоплодный, зимостойкий сорт сливы домашней, среднего срока созревания, столового назначения.

Происхождение

Районирование 
Сорт сключён в Государственный реестр селекционных достижений с 1997 года по Центральному региону.

Биологическое описание 
Дерево высотой ниже среднего, около 3 м. Крона широко-округлая, пониклая, густая. Окраска коры ствола тёмно-серая, поверхность шероховатая, частота расположения чечевичек – выше среднего. Побег слабо изогнут, размер междоузлий средний. Форма цветковой почки яйцевидно-коническая, вегетативной – коническая. Форма верхушки заострённая.

Листовая пластинка: форма основания клиновидная, длина 9,5 см, ширина 5,3 см, выгнута вдоль жилки у основания, консистенция средняя, опушённость отсутствует. Величина зазубренности средняя. Черешок с антоцианом, величина желёзок средняя, окраска зеленовато-жёлтая. Прилистники рассечённые, длина средняя, окраска светло-зелёная.

Цветки белые, из одной почки их вырастает два, форма венчика блюдцевидная, диаметр венчика средний. Лепестки обратно-яйцевидные, длина 13 мм, ширина 10 мм. Окраска бутонов и лепестков белая, гофрированность у лепестков отсутствует. Длина пестика 20 мм, столбик прямой, рыльце округлое. Опушение у чашечки отсутствует, чашелистики длиной 6 мм шириной 4 мм, яйцевидные.

Плод асимметричный, высота 46 мм, ширина 34 мм, толщина 32 мм, масса 21—25 г, штрихи отсутствуют, брюшной шов развит средне, толщина кожицы средняя, окраска полости жёлто-зелёная. Плодоножка длиной 14 мм, шириной 1,4. Косточка: длина 31 мм, форма верхушки заостренная, форма основания вытянутая, спинной шов полуоткрытый у верхушки, брюшной шов средний, выраженность центрального ребра слабая, боковые ребра заметны слабо, киль отсутствует, поверхность ямчато-бугорчатая. Вкус содержательный, прикрепление плодоножки к плоду среднее. Содержание сахаров – 8,4%, сахарокислотный индекс 5,5.
Конец роста побегов приходится на третью декаду июня, конец вегетации – на первую декаду октября. Жаростойкость средняя.

В культуре 
Сорт имеет значение для любительского садоводства, и в селекции, как источник самоплодности.  Средняя урожайность за 1992—1996 гг. составила 159 ц/га, что на 13 ц/га выше контрольного сорта Тульская. В плодоношение вступает на 4 год.

Примечания 

Фиолетовая